Toponímia:
 Barranc del Pou (Noguera): barranc de la comarca de la Noguera
 Barranc del Pou (Priorat): barranc de la comarca del Priorat